jaskółczy ogon – motyw ozdobny w architekturze
 jaskółczy ogon – budowla obronna
 jaskółczy ogon – rodzaj złącza ciesielskiego
 jaskółczy ogon – nazwa zbliźniaczonych kryształów gipsu